Assinger bezeichnet:
 Armin Assinger (* 1964), österreichischer Skirennläufer und Fernsehmoderator
 Roland Assinger (* 1973), österreichischer Skirennläufer
 Assinger (Oexing), Ortsteil der ehemaligen Gemeinde Öxing